Уильям Таллидж (, 1839 — 30 октября 1897) — австралийский шахматист. Один из сильнейших шахматистов Австралии второй половины XIX в. Чемпион Мельбурна и штата Виктория. Участник первых чемпионатов Австралии. Бронзовый призер чемпионата Австралии 1888 г. (позади У. Крейна и Г. Чарлика). Неоднократный участник традиционных матчей по телеграфу между командами штатов Виктория и Новый Южный Уэльс.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии У. Таллиджа в базе Chessgames
 Личная карточка У. Таллиджа на сайте 365Chess
Шахматисты Австралии
Шахматисты XIX века